

Mitologia 

 Periere – personaggio della mitologia greca. Quinto re di Sparta e padre di Ebalo
 Periere – personaggio della mitologia greca. Fu re di Messenia e sposò Gorgofone e fu padre di Tindaro, Icario, Leucippo e Afareo
 Periere – personaggio della mitologia greca. Auriga di Meneceo e uomo che l'anciò il sasso che uccise Climeno
 Periere – personaggio della mitologia greca. Padre del Borus (Βῶρος) che sposò Polidora

Note